Lisi peut faire référence à :

Ethnonyme 
 Les Lisi, peuple du Tchad vivant dans les préfectures de Batha et du Chari-Baguirmi et composé de trois ethnies très proches (les Bilala, les Kuka et les Medogo).

Toponyme 
 Lisi, village d'Iran situé dans le comté de Babol, dans la province du Mazandéran.

Acronyme 

 LISI (Link Solution for Industry), entreprise française composée de 3 divisions : LISI Aerospace, LISI Automotive, LISI Medical.

Nom propre 
 Lisi, déesse tutélaire de la ville sumérienne d'Abu Salabikh.

Patronyme 
 Antony Garrett Lisi (1968-), docteur en physique américain et chercheur indépendant.
 Joe Lisi (1950-), acteur américain.
 Liu Lisi(né en 1990), créateur chinois de couture.
  (né en 1977), ancien joueur de football américain.
 Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968), médecin italien ayant été le médecin personnel du pape Pie XII.
  (né en 1956), ancien joueur de baseball canadien.
 Virna Lisi (1936-2014), actrice italienne.

Prénoms 
 Lisi Harrison (née en 1970), écrivaine canadienne.

Noms proches 
 Le Lac Lissi, situé à Tbilissi, capitale de la République de Géorgie, dans la vallée de la Koura.

Homonymie de patronyme